Trow ist der Familienname folgender Personen:
 M. J. Trow (Meirion James Trow; * 1949), britischer Autor

Trow bezeichnet
 Trow (Kahn), Lastkahn auf dem englischen Fluss Severn mit abklappbaren Mast zur Passage von Brücken. 

Siehe auch:
 Throw
 Drow